Рори Сазерленд (; род.  в Канберре, Австралия) —  австралийский профессиональный  шоссейный велогонщик,  выступающий за команду мирового тура «».

Достижения 

 2004
 1-й  - Чемпион Австралии - Групповая гонка (U23)
 2005
 2-й - Чемпионат Австралии - Групповая гонка
 3-й - Тур Дании - Генеральная классификация 
 1-й  - Молодёжная классификация 
 3-й - Гран-при Ефа Схеренса
 9-й - Схал Селс
 10-й - Вуэльта Мурсии - Генеральная классификация 
 2007
 1-й -  - Joe Martin Stage Race - Генеральная классификация 
 1-й - USA Cycling National Racing Calendar - Генеральная классификация 
 2-й - Чемпионат Австралии - Индивидуальная гонка
 2008
 1-й  - Nature Valley Grand Prix - Генеральная классификация 
 1-й - Этап 5
 1-й  - Joe Martin Stage Race - Генеральная классификация 
 1-й - Пролог
 1-й  - Mount Hood Cycling Classic - Генеральная классификация 
 1-й - Этап 4
 1-й - Пролог Redlands Bicycle Classic 
 Чемпионат Австралии
 2-й - Чемпионат Австралии - Индивидуальная гонка
 3-й - Чемпионат Австралии - Групповая гонка
 9-й - Bay Classic Series - Генеральная классификация 
 9-й - Тур Джорджии - Генеральная классификация 
 2009
 1-й -  - Joe Martin Stage Race - Генеральная классификация 
 1-й -  - Nature Valley Grand Prix - Генеральная классификация 
 6-й - Redlands Bicycle Classic - Генеральная классификация 
 2010
 1-й -  - Cascade Cycling Classic - Генеральная классификация 
 1-й -  - Nature Valley Grand Prix - Генеральная классификация 
 7-й - Тур Калифорнии - Генеральная классификация 
 2011
 1-й - Этапы 1 и 6 Nature Valley Grand Prix
 6-й - Международная неделя Коппи и Бартали - Генеральная классификация 
 7-й - Тур Калифорнии - Генеральная классификация 
 10-й - США Про Сайклинг Челлендж - Генеральная классификация 
 2012
 1-й -  - Тур Гила - Генеральная классификация 
 1-й - Этап 1
 1-й -  - Tour de Beauce - Генеральная классификация 
 1-й - Этап 1 Тур Юты 
 1-й - Этап 6 США Про Сайклинг Челлендж 
 2013
 6-й - Классика Примавера
 9-й - США Про Сайклинг Челлендж - Генеральная классификация 
 9-й - Тур Турции - Генеральная классификация 
 10-й - Кольцо Сарта - Генеральная классификация 
 2014
 5-й - Гран-при Валлонии
 2017
 1-й - Вуэльта Ла-Риохи

Статистика выступлений

Гранд-туры

Ссылки 
 Сазерленд, Рори на FirstCycling 
 
 
 
 
 

Велогонщики Австралии